Апантла има више значења:

 Апантла (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Апантла (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику